Christian Duguay ist der Name folgender Personen:

* Christian Duguay (Regisseur) (* 1957), kanadischer Regisseur
 Christian Duguay (Schauspieler) (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent